Bodiul este un nume de familie care se poate referi la:
 Ivan Bodiul
 Natalia Bodiul

Nume de familie românești